Андрієвич — українське прізвище, утворене від імені Андрій.

Відомі носії 
 Каленик Андрієвич — козацький отаман
 Павло Андрієвич — козак Сосницької сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Сильвестр (Морар-Андрієвич) — буковинський церковний діяч
 Яків Андрієвич — російський військовий, декабрист

Українські прізвища